Obonyi peut désigner plusieurs villages du Cameroun :
 Obonyi I, un village de l'arrondissement d'Akwaya dans la région du Sud-Ouest 
 Obonyi II, un village de l'arrondissement d'Akwaya
 Obonyi III, un village de l'arrondissement d'Akwaya.